Slap – sinonimo di Slapping, tecnica musicale
 Slap, in italiano Slappe – frazione del comune sloveno di Vipacco
 Slap ob Idrijci, in italiano Slappe – frazione del comune sloveno di Tolmino
 Lesione SLAP – lesione del cercine glenoideo